2-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 3 ноября 1948 года на арене «Чикаго Стадиум», домашней для клуба «Чикаго Блэк Хокс». 
Сборная «Звёзд НХЛ» обыграла действующего обладателя Кубка Стэнли команду «Торонто Мейпл Лифс» со счётом 3:1.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (З) = Звёзды, (Т) = Торонто, (б) = гол в большинстве

Ссылки 
 
 2-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1948/49

Сезоны НХЛ
1948 год в хоккее
Матчи всех звёзд НХЛ
Спортивные соревнования в Чикаго